Collières est une rivière de la Drôme
 Collières est un Fleuve côtier du Var